Pala (vestimenta) - vestimenta usada pelos gaúchos semelhante ao poncho
Retábulo - um sinônimo para "pala", de origem italiana
Pala (heráldica) - uma peça heráldica
Pala (liturgia)  - peça litúrgica, um pequeno cartão quadrado, coberto de tecido branco, que serve para proteger o cálice durante a celebração da eucaristia.
1921 Pala - um asteroide
Pala (gênero) gênero de plantas da família Apocynaceae

Localidades

Pala (Estónia)

Pala (Mortágua)
Pala (Pinhel)
Pala (Ribadouro)

Desambiguação